Love's Awakening – film del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 Love's Awakening – film del 1910 diretto da Harry McRae Webster
 Love's Awakening – film del 1916 prodotto dalla Sunset Film Company